Tissi kan syfta på:

Geografi

Finland 

 Tissi (ö), Södra Savolax, Nyslott,

Italien 

 Tissi, Sardinien – en kommun i Sardinien, Provincia di Sassari, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar